Andrés José puede referirse a:

 Andrés José González: (1989) nadador argentino de estilo mariposa.
 Andrés José Ayala Sánchez: (1952) diputado español por la Región de Murcia.
 Andrés José Túnez: (1987) futbolista venezolano.